Сіссі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 31 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 513,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сіссі на сайті французького Національного інституту географії
 Сіссі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіссі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіссі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіссі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена